Big Lake ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Big Lake (Alaska)
 Big Lake (Minnesota), im Sherburne County
 Big Lake (Carlton County, Minnesota)
 Big Lake (Missouri)
 Big Lake (Texas)
 Big Lake (Washington)

Big Lake ist der Name folgender Seen:

in Australien:
 Big Lake (Tasmanien)

in den Vereinigten Staaten:
 Big Lake (Aleutians East Borough, Alaska)
 Big Lake (Aleutians West, Alaska)
 Big Lake (Bethel, Alaska)
 Big Lake (Denali Borough, Alaska)
 Big Lake (Ketchikan Gateway Borough, Alaska)
 Big Lake (Matanuska-Susitna Borough, Anchorage, Alaska)
 Big Lake (Matanuska-Susitna Borough, Talkeetna Mountains, Alaska)
 Big Lake (Prince of Wales-Hyder, Alaska)
 Big Lake (Southeast Fairbanks, Mount Hayes, Alaska)
 Big Lake (Southeast Fairbanks, Tanacross, Alaska)
 Big Lake (Yukon-Koyukuk, Beaver, Alaska)
 Big Lake (Yukon-Koyukuk, Coleen, Alaska)
 Big Lake (Yukon-Koyukuk, Fairbanks, Alaska)
 Big Lake (Yukon-Koyukuk, Ophir, Alaska)
 Big Lake (Apache County, Big Lake North, Arizona)
 Big Lake (Apache County, Kearn Lake, Arizona)
 Big Lake (Apache County, Lukachukai, Arizona)
 Big Lake (Clay County, Arkansas)
 Big Lake (Crittenden County, Arkansas)
 Big Lake (Drew County, Arkansas)
 Big Lake (Pulaski County, Arkansas)
 Big Lake (St. Francis County, Arkansas)
 Big Lake (Conejos County, Platoro, Colorado)
 Big Lake (Conejos County, Red Mountain, Colorado)
 Big Lake (Eagle County, Colorado)
 Big Lake (Connecticut)
 Big Lake (Leon County, Florida)
 Big Lake (Palm Beach County, Florida)
 Big Lake (Volusia County, Florida)
 Big Lake (Charlton County, Georgia)
 Big Lake (McIntosh County, Georgia)
 Big Lake (Seminole County, Georgia)
 Big Lake (Ware County, Georgia)
 Big Lake (Butte County, Idaho)
 Big Lake (Owyhee County, Austin Butte, Idaho)
 Big Lake (Owyhee County, Indian Hot Springs, Idaho)
 Big Lake (Adams County, Illinois)
 Big Lake (Brown County, Illinois)
 Big Lake (Cass County, Illinois)
 Big Lake (Clinton County, Illinois)
 Big Lake (Fulton County, Illinois)
 Big Lake (Gallatin County, Illinois)
 Big Lake (Schuyler County, Illinois)
 Big Lake (Noble County, Indiana)
 Big Lake (Allamakee County, Iowa)
 Big Lake (Louisa County, Iowa)
 Big Lake (Pottawattamie County, Iowa)
 Big Lake (Humboldt County, Kalifornien)
 Big Lake (San Diego County, Kalifornien)
 Big Lake (Shasta County, Jacks Backbone, Kalifornien)
 Big Lake (Shasta County, Fall River Mills, Kalifornien)
 Big Lake (Trinity County, Kalifornien)
 Big Lake (Tuolumne County, Kalifornien)
 Big Lake (Avoyelles Parish, Louisiana)
 Big Lake (Catahoula Parish, Louisiana)
 Big Lake (Concordia Parish, Louisiana)
 Big Lake (Harrison Parish, Louisiana)
 Big Lake (Madison Parish, Louisiana)
 Big Lake (Rapides Parish, Louisiana)
 Big Lake (Tensas Parish, Foules, Louisiana)
 Big Lake (Tensas Parish, Oakley, Louisiana)
 Big Lake (Tensas Parish, Tensas Bluff, Louisiana)
 Big Lake (Union Parish, Louisiana)
 Big Lake (Maine)
 Big Lake (Allegan County, Michigan)
 Big Lake (Baraga County, Michigan)
 Big Lake (Oakland County, Michigan)
 Big Lake (Osceola County, Michigan)
 Big Lake (Otsego County, Michigan)
 Big Lake (Vilas County, Michigan)
 Big Lake (Beltrami County, Minnesota)
 Big Lake (Carlton County, Minnesota)
 Big Lake (Grant County, Minnesota)
 Big Lake (Mahnomen County, Minnesota)
 Big Lake (Sherburne County, Minnesota)
 Big Lake (St. Louis County, Angleworm Lake, Minnesota)
 Big Lake (St. Louis County, Babbitt, Minnesota)
 Big Lake (Stearns County, Minnesota)
 Big Lake (Todd County, Minnesota)
 Big Lake (Harrison County, Mississippi)
 Big Lake (Jackson County, Pascagoula North, Mississippi)
 Big Lake (Jackson County, Vancleave, Mississippi)
 Big Lake (Madison County, Mississippi)
 Big Lake (Scott County, Mississippi)
 Big Lake (Wilkinson County, Mississippi)
 Big Lake (Yazoo County, Mississippi)
 Big Lake (Holt County, Missouri)
 Big Lake (Livingston County, Missouri)
 Big Lake (Mississippi County, Missouri)
 Big Lake (Wayne County, Missouri)
 Big Lake (Chouteau County, Montana)
 Big Lake (Missoula County, Montana)
 Big Lake (Stillwater County, Montana)
 Big Lake (Toole County, Montana)
 Big Lake (Cherry County, Big Lake, Nebraska)
 Big Lake (Cherry County, Bovee Valley East, Nebraska)
 Big Lake (Nevada)
 Big Lake (Chaves County, New Mexico)
 Big Lake (Cibola County, Cerro Hueco, New Mexico)
 Big Lake (Cibola County, Cerro Pelon, New Mexico)
 Big Lake (Lincoln County, New Mexico)
 Big Lake (Santa Fe County, New Mexico)
 Big Lake (North Carolina)
 Big Lake (Ohio)
 Big Lake (Rogers County, Oklahoma)
 Big Lake (Sequoyah County, Oklahoma)
 Big Lake (Jackson County, Oregon)
 Big Lake (Linn County, Oregon)
 Big Lake (Wasco County, Oregon)
 Big Lake (Hampton County, South Carolina)
 Big Lake (Marion County, South Carolina)
 Big Lake (Richland County, Southwest Columbia, South Carolina)
 Big Lake (Richland County, Wateree, South Carolina)
 Big Lake (Sumter County, Poisett State Park, South Carolina)
 Big Lake (Sumter County, Wedgefield, South Carolina)
 Big Lake (Campbell County, South Dakota)
 Big Lake (Tennessee)
 Big Lake (Harrison County, Texas)
 Big Lake (Jim Wells County, Texas)
 Big Lake (Matagorda County, Texas)
 Big Lake (Reagan County, Texas), siehe Big Lake (Texas)
 Big Lake (San Patricio County, Texas)
 Big Lake (Duchesne County, Utah)
 Big Lake (Garfield County, Big Lake, Utah)
 Big Lake (Garfield County, Deer Creek Lake, Utah)
 Big Lake (Kane County, Utah)
 Big Lake (Uintah County, Utah)
 Big Lake (Kittitas County, Washington)
 Big Lake (Skagit County, Washington)
 Big Lake (Whitman County, Washington)
 Big Lake (Douglas County, Wisconsin)
 Big Lake (Dunn County, Wisconsin)
 Big Lake (Oneida County, Wisconsin)
 Big Lake (Polk County, Big Roung Lake, Wisconsin)
 Big Lake (Polk County, Cushing, Wisconsin)
 Big Lake (Polk County, Nye, Wisconsin)
 Big Lake (Shawano County, Wisconsin)
 Big Lake (Vilas County, Thousand Island Lake, Wisconsin)
 Big Lake (Vilas County, Papoose Lake, Wisconsin)

in Kanada:
 Big Lake (Alberta)
 Big Lake (Nova Scotia)

Big Lake steht für:
 Big Lake (Fernsehserie), eine Fernsehserie aus dem Jahr 2010

Siehe auch:
 Big Lake Township